Pyöreäsaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Pyöreäsaari (ö i Lappland), Östra Lappland,  (1 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,13, long 28,06),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,22, long 27,98),  (2 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland,  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,04, long 26,71),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu), 
 Pyöreäsaari (ö i Norra Karelen), Joensuu,  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Kinnula, Ylä-Jäppä),  (1 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,81, long 29,58),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,47, long 28,67),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,48, long 28,86),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 66,22, long 29,27),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä, lat 62,25, long 25,26),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,99, long 29,66),  (5 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax, lat 62,86, long 26,45),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Norra Savolax, Kuopio),  (1 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Kivijärvi, Kirkkosalmi),  (2 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,63, long 28,32),  (2 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Laukas, Leivonvesi),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Hankasalmi, Kuuhankavesi),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Viitasaari, Muuruejärvi),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Viitasaari, Suovanselkä),  (0 ha)
 Pyöreäsaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki, lat 62,13, long 27,73),  (0 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar